Никола́й Розенбе́рг: Розенберг, Николай Константинович (1876—1933) — русский и советский клиницист и педагог.
 Розенберг, Николай Яковлевич (1807—1857) ― офицер Российского императорского флота; управляющий Российско-американской компании (де-факто ― правитель Русской Америки).